Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Swietozarow – rosyjski reżyser
 Paweł Swietozarow – rosyjski duchowny
 Władimir Swietozarow – rosyjski scenograf